Cantonul Orezza-Alesani este un canton din arondismentul Corte, departamentul Haute-Corse, regiunea Corsica, Franța.

Comune 

|-
| Campana || align="right" | 24 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B052
|-
| Carcheto-Brustico || align="right" | 18 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B063
|-
| Carpineto || align="right" | 11 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B067
|-
| Felce || align="right" | 43 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B111
|-
| Monacia-d'Orezza || align="right" | 30 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B164
|-
| Nocario || align="right" | 42 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B176
|-
| * Novale || align="right" | 69 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B179
|-
| Ortale || align="right" | 25 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B194
|-
| Parata || align="right" | 27 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B202
|-
| Perelli || align="right" | 110 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B208
|-
| Piazzali || align="right" | 13 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B216
|-
| Piazzole || align="right" | 43 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B217
|-
| Piedicroce || align="right" | 117 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B219
|-
| Piedipartino || align="right" | 19 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B221
|-
| Pie-d'Orezza || align="right" | 25 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B222
|-
| Pietricaggio || align="right" | 54 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B227
|-
| Piobetta || align="right" | 30 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B234
|-
| Rapaggio || align="right" | 10 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B256
|-
| Stazzona || align="right" | 33 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B291
|-
| Tarrano || align="right" | 27 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B321
|-
| Valle-d'Alesani || align="right" | 124 || align="right" | 20234 || align="right" | 2B334
|-
| Valle-d'Orezza || align="right" | 49 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B338
|-
| Verdèse || align="right" | 18 || align="right" | 20229 || align="right" | 2B344
|}
 
 

Cantoane în Haute-Corse